Далмаций (умер в 254 или 304 году) — священномученик из Педоны. День памяти — 5 декабря.

Святой Далмаций (, Dalmatius of Pavia), согласно, был священником на севере Италии, но нет доподлинных сведений о веке, в котором он жил, или о том, как он отошёл ко Господу.

Св. Далмаций почитают в Педоне (совр. Борго-Сан-Дальмаццо). Его житие составлено в VII или VIII веке, вероятно, монахом из монастыря Педона, что в Ломбардии, на основании устного предания.

Согласно этому житию, св. Далмаций родился в городе Forum Germarzorum (совр. Сан-Дамьяно-Макра) и стал клириком и проповедником в Педоне. В X веке, когда окрестности Педоны были опустошены мусульманами, мощи св. Далмация были перенесены в Куарньенто, где на могиле написано: [H]ic requiescit corpus sancti Dalmatii repositum ab Audace episcopo Astensi.

Во Франции, согласно преданию, относящемуся к IX веку, святой Далмаций был мучеником. В более поздних преданиях сообщается, что он евангелизировал много городов в Пьемонте, Эмилии и Галлии и был убит за веру.

Roman Martyrology, опираясь на ошибочные списки епископов, рассматривает св. Далмация как епископа Павии.

Примечания

Ссылки 
 Dalmatius of Pavia
 San Dalmazio (Dalmazzo) di Pavia

Святые Пьемонта
Святые по алфавиту
Священномученики
Святые Эмилии-Романьи